Stainer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Stainer-Knittel (1841–1915), Tiroler Porträt- und Blumenmalerin
 Jakob Stainer (nach September 1618–1683), Tiroler Geigenbauer
 Johann Stainer, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Johann Baptist Stainer (* 1748), deutscher Maler
 John Stainer (1840–1901), englischer Komponist
 Karl Stainer (1868–1949), österreichischer Arzt und Heimatforscher 
 Kathrin Stainer-Hämmerle (* 1969), österreichische Politik- und Rechtswissenschaftlerin
 Ottilie Stainer (1880–1953), österreichische Vereinsfunktionärin und Parteigründerin

Siehe auch:
 Steiner